Ibibio bezeichnet:

 ein Volk in West- und Zentralafrika, siehe Ibibio (Volk)
 seine Sprache, siehe Ibibio (Sprache)